mongol nép
 mongol nyelv
 Mongólia
 Mongol (film)